Пярнпуу — фамилия. Известные носители:

 Пярнпуу, Аарне Антонович (1938—2004) — советский и российский учёный в области вычислительной механики, аэродинамики и физики.
 Пярнпуу, Лейли (род. 1950) — эстонская шахматистка, многократная чемпионка Эстонии по шахматам.